Agápio de Cesareia - clérigo romano do 
 Agápio de Atenas - filósofo bizantino do 
 Agápio de Hierápolis - escritor cristão árabe do